Bozatlı (Eruh), een dorp in het Turkse district Eruh
Bozatlı (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz